Stranger Than Fiction — музичний альбом гурту Bad Religion. Виданий 30 серпня,1994 року лейблом Atlantic Records. Загальна тривалість композицій становить 38:28. Альбом відносять до напрямку панк-рок.

Список пісень

Учасники запису 
 Грег Граффін – вокал
 Грег Гетсон – гітара
 Бретт Гуревич – гітара, бек-вокал
 Джей Зіскраут – бас-гітара, бек-вокал
 Боббі Шаєр – ударні, перкусія
 Тім Армстронґ з Rancid – запрошений вокаілст «Television»
 Jim Lindberg з Pennywise – запрошений вокаілст «Marked»
 Andy Wallace – продюсер, змішування
 Norman Moore – арт директор

Примітки

Посилання 

 

Альбоми Bad Religion
Панк-рок альбоми